Villa Park peut faire référence à :
 Villa Park, un stade de football situé à Birmingham, en Angleterre.
 Villa Park (Californie), une ville du comté d'Orange, en Californie.
 Villa Park (Illinois), une ville de la banlieue de Chicago, dans l'Illinois.
 Villa Park (Denver), un quartier de la ville de Denver, dans le Colorado.